The First Noel (pisane też jako The First Noël lub The First Nowell) – tradycyjna angielska kolęda, pochodząca prawdopodobnie z XVIII wieku. Słowo Noel wywodzi się od francuskiego słowa Noël oznaczającego Boże Narodzenie.

Kolęda, która ma kornwalijskie początki, w swojej aktualnej formie została po raz pierwszy opublikowana w 1823 roku w Carols Ancient and Modern, a w 1833 w Gilbert and Sandys Carols. Obie wersje zostały wydane pod redakcją Williama Sandysa oraz Daviesa Gilberta, który napisał również dodatkowe słowa dla Hymns and Carols of God. Obecnie kolędę wykonuje się z czterema zwrotkami, a nie sześcioma jak to było wcześniej. Jej nową aranżację przygotował angielski kompozytor John Stainer i opublikował w Carols, New and Old w 1871 roku.

Różne wersje kolędy 
The First Noel podobnie, jak wiele tradycyjnych piosenek i kolęd, w zależności od wydania pojawiało się z nieco zmienionymi słowami. Trzy różne wersje poniżej pochodzą kolejno z New English Hymnal (1986), Cornish Songbook (1929) oraz Carols Old and Carols New (1916).

Wykonawcy 
 Bing Crosby (LP: Christmas Greetings, 1949) 
 The Supremes (Merry Christmas, 1965) 
 Anita Bryant (Christmas with Anita Bryant, 1967) 
 Elvis Presley (Elvis Sings the Wonderful World of Christmas, 1971) 
 Crash Test Dummies (A Lump of Coal, 1991) 
 Neil Diamond (The Christmas Album, Volume II, 1994) 
 Eric Johnson (Merry Axemas, 1997) 
 Charlotte Church (Dream a Dream, 2000) 
 Anne Murray (What a Wonderful Christmas, 2001) 
 Whitney Houston (One Wish: The Holiday Album, 2003) 
 Josh Groban (Noël, 2007)
 Royce Campbell (A Solo Guitar Christmas, 2007) 
 Celtic Woman (Celtic Woman: A Celtic Family Christmas, 2008)
 Tori Amos (Midwinter Graces, 2009) 
 David Archuleta (Christmas From The Heart, 2009) 
 Bob Dylan (Christmas in the Heart, 2009) 
 The Fray (Christmas EP, 2009) 
 Maya Filipič (Lonely Night, 2009)
 Susan Boyle (The Gift, 2010) 
 Annie Lennox (A Christmas Cornucopia, 2010) 
 Mariah Carey (Merry Christmas II You, 2010) 
 Jackie Evancho (Heavenly Christmas, 2011) 
 TobyMac (Christmas in Diverse City, 2011) 
 Black Label Society (The Song Remains Not The Same, 2011) 
 Scotty McCreery (Christmas with Scotty McCreery, 2012) 
 Lady Antebellum (On This Winter's Night, 2012) 
 Abandoned Pools (Hype Music Presents Holidays, Vol. 1, 2013) 
 Pentatonix (That's Christmas to Me: Deluxe Edition, 2014)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolędy